Henrot steht für:
 den alten Namen von Heyerode (Sontra)

Henrot ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Henrot (* 1978), französische Künstlerin
 François Henrot (* 1949), französischer Handelsbankier
 Henri Henrot (1838–1919), französischer Arzt und Bürgermeister